Aguadulce – capoluogo del distretto di Aguadulce (Panama)
 Aguadulce – comune della provincia di Siviglia (Spagna)

Pagine correlate 
 Agua Dulce